Яблуне́ва ву́лиця або вулиця Яблунева — назва вулиць у різних населених пунктах.

Вулиця Яблунева — вулиця в місті Березне.
Вулиця Яблунева — одна з вулиць Броварів, Київська область.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Калуш.
Яблунева вулиця — вулиця в місті Київ.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Львів.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Старий Самбір.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Яблунева вулиця — колишня назва вулиці Івана Білика в Києві, місцевість Жуляни.

Яблунева вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Коломна.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Курськ.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Яблунева вулиця — вулиця в місті Чебоксари.

Вулиці